Downs Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Downs Township (Illinois)
 Downs Township (Kansas)
 Downs Township (Oklahoma)